Le chanoine Raymond A. G. Lemaire (1878-1954) est un professeur d'université, historien d'art et praticien de la rénovation de monuments et sites.
 Le baron Raymond M. Lemaire (1927-1997), neveu du précédent, est également professeur d'université, historien d'art et praticien de la rénovation de monuments et sites.